Obhájkyní titulu byla Češka Karolína Plíšková, která tento ročník startovala mezi dospělými a rozhodla se neobhajovat. Ve finále zdolala Lauru Robsonovou.

Vítězkou se stala druhá nasazená Belgičanka An-Sophie Mestachová, jež ve finále přehrála Portoričanku Mónicu Puigovou 6–4, 6–2.

Nasazení 
  Darja Gavrilovová (1. kolo)
  An-Sophie Mestachová (vítězka)
  Lauren Davisová (3. kolo)
  Irina Chromačovová (čtvrtfinále)
  Mónica Puigová (finále)
  Zheng Saisai (3. kolo)
  Julia Putincevová (3. kolo)
  Caroline Garciová (semifinále)
  Natalija Kostićová (1. kolo)
  Tang Haochen (2. kolo)
  Danka Kovinićová (čtvrtfinále)
  Maho Kowaseová (1. kolo)
  Ilona Kremenová (3. kolo)
  Eugénie Bouchardová (semifinále)
  Ganna Poznichirenková (1. kolo)
  Nastja Kolarová''(3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference 

 Pavouk dvouhry juniorek

Související články 
 Australian Open 2011 - dvouhra juniorů

Australian Open 2011
Juniorský tenis v roce 2011